Die Saison 2003/04 der österreichischen Eishockey-Nationalliga wurde mit acht Mannschaften ausgespielt. Titelverteidiger war der EK Zell am See, der die Meisterschaft jedoch nicht verteidigen konnte. Neuer Titelgewinner war der EC Red Bull Salzburg, der sich zu einem Aufstieg in die Bundesliga entschloss und parallel mit einem Farm Team in der zweiten Spielklasse antreten sollte.

Grunddurchgang

Tabelle nach dem Grunddurchgang

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinale 
 EC TRENDamin Dornbirn (1) – EC Bregenzwerwald (8): 3:1 (7:2, 2:5, 11:2, 2:1)
 Red Bulls Salzburg (2) – Wiener EV (7): 3:0 (7:2, 5:4, 3:2)
 EHC Lustenau (3) – EV Zeltweg (6): 3:0 (4:3, 4:3, 4:1)
 Kapfenberger SV (4) – EK Zell am See (5): 1:3 (0:4, 2:7, 2:1 n. P., 1:4)

Halbfinale 
 EC TRENDamin Dornbirn (1) – EK Zell am See (5): 3:2 (4:5, 6:5 n. P., 14:0, 2:3, 6:4)
 Red Bulls Salzburg (2) – EHC Lustenau (3): 3:0 (6:1, 6:1, 6:2)

Finale 
 Bulldogs Dornbirn (1) – Red Bulls Salzburg (2): 0:3 (3:6, 3:6, 5:6)

Mit dem Finalsieg über den EC-TREND Dornbirn verschlossen die Red Bulls Salzburg den Aufstieg in die Bundesliga, nannten aber für die nächste Saison auch ein „Farmteam“ für die Nationalliga, das als Talenteschmiede dienen soll.

Meisterschaftsendstand 
 EC Red Bull Salzburg
 EC TRENDamin Dornbirn
 EHC Lustenau
 EK Zell am See
 KSV Eishockeyklub
 EV Zeltweg
 Wiener Eislöwen-Verein
 EHC Bregenzerwald

Kader des Nationalliga-Meisters

Statistiken

Spielerstatistiken

Teamstatistiken

Weblinks 
 Offizielle Statistik Nationalliga (PDF-Datei; 329 kB)

Nationalliga 2003/04
Osterreichische Eishockey-Nationalliga 2003/04